

Норт-Ліберті — місто, штат Індіана
 Норт-Ліберті — місто, штат Айова